

Patronyme 

 Charles Moffett (1929-1997), batteur, trompettiste et vibraphoniste de jazz américain ;
 Charnett Moffett (1967-2022), musicien de jazz américain ;
 D. W. Moffett (1954-), acteur américain ;
 Georgia Moffett (1984-), actrice britannique.
 William A. Moffett (1869-1933), amiral américain.
 Mark W. Moffett, (1958-), biologiste américain

Toponyme 
 Moffett, ville américaine située en Oklahoma.

Voir aussi 
 Moffett Federal Airfield
 Moffet
 Mofette

Patronyme anglais